Ramžené – potok, dopływ potoku Sopotnica w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Ramžené – szczyt w Dolinie Lupczańskiej w Niżnych Tatrach na Słowacji